Jönköpings Södra IF is een Zweedse voetbalclub uit Jönköping die in de Superettan uitkomt. De club werd op 22 december 1922 opgericht en speelt zijn wedstrijden in de Stadsparksvallen. Onder leiding van trainer-coach Jimmy Thelin eindigde Jönköpings Södra IF in het seizoen 2015 op de eerste plaats in de Superettan, waardoor de club rechtstreeks promoveerde naar de hoogste afdeling van het Zweedse profvoetbal, de Allsvenskan. Twee jaar later volgde degradatie, toen de ploeg in de play-offs promotie/degradatie over twee duels verloor van Trelleborgs FF.

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

Bekende (oud-)spelers
 Liban Abdulahi
 Rolf Andersson
 Carl Simonsson
 Karl Svensson
 Lucian Ilie
 Teitur Thordarson
 Goran Zelenovic
 Jakob Orlov

Bekende trainers 
 Max Möller
 Olle Nordin
 Giles Stille

Jonkopings Sodra IF
Sport in Jönköping